Niemcy:
 Angelburg – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Marburg-Biedenkopf
 Angelburg – góra